Левашовка — деревня Шигонского района Самарской области, сельского поселения Тайдаково

География

Улицы 
Заречный переулок 
Советская улица

История 
Село Левашовка основано в начале XVIII века. Название села происходит от фамилии владельцев — помещиков Левашовых

Население

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района